Ahmed Boumendjel
 Ali Boumendjel